El Torneig de Chennai 2013, també és conegut com a Aircel Chennai Open 2013, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de desembre i el 5 de gener del 2013 al SDAT Tennis Stadium de Chennai, Índia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013